

Sigle 
 Deutscher Alpenverein – club alpino tedesco
 WebDAV – estensione del protocollo Internet HTTP

Codici 
 DAV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Enrique Malek di David (Panama)
 dav – codice ISO 639-3 della lingua taita
 DAV – codice ISO 3166-2:AZ di Davachi (Azerbaigian)
 DAV – codice ISO 3166-2:PH del Davao del Norte (Filippine)